Онтарио може да се отнася за:

 Онтарио, най-населената провинция в Канада.
 Онтарио, град в щата Калифорния, САЩ.
 Онтарио, езеро в Северна Америка